Superville ist der Familienname folgender Personen:

 David Pierre Giottino Humbert de Superville (1770–1849), niederländischer Künstler und Gelehrter